Александр (Алекс) Тайс (в спортивных изданиях на русском языке встречаются также транскрипции Тайус Таюс; ; род. 8 января 1988, Сент-Луис) — американский и израильский баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового.

Игровая карьера 
Во время учёбы в средней публичной школе Хармони (Цинциннати) Алекс Тайс помог ей пробиться в финал национального школьного чемпионата США, где ей совсем немного не хватило для завоевания чемпионского титула. В течение четырёх лет, сначала в школе Хейзелвуд Сентрал (Флориссант, Миссури), а затем в публичной школе Хармони Тайс постоянно выходил на площадку в стартовой пятёрке. Поступив во Флоридский университет, Тайс после первого сезона, который провёл как первый запасной университетской сборной, на втором году учёбы уже возглавлял команду по количеству подборов, блокшотам и проценту попаданий с игры, а в свой выпускной год дошёл с ней до регионального финала чемпионата NCAA. Всего за четыре года выступлений за Флоридский университет он набрал 1333 очков — 22-й результат в истории команды.

В годы учёбы во Флориде Алекс и его жена Алли Чеккини, игравшая за университетскую волейбольную сборную, прошли гиюр. После окончания учёбы Алекс, не попавший в команду НБА из-за локаута 2011 года, подписал контракт с израильским клубом «Маккаби» (Ашдод). В Ашдоде в сезоне 2011-12 годов стал «королём слэм-данков» израильской Суперлиги и завоевал серебряные медали чемпионата Израиля.

После удачного сезона в Ашдоде Тайс вёл переговоры о переходе в сильнейший клуб Израиля — «Маккаби» (Тель-Авив), — но после их срыва подписал двухгодичный контракт с одним из лидеров итальянского баскетбола «Мапооро» (Канту), откуда ушёл в тель-авивскую команду после первого года выступлений. Во время игры за Канту Тайс, получивший гражданство Израиля как прошедший гиюр, участвовал также в успешной кампании сборной Израиля по выходу на чемпионат Европы 2013 года, а летом 2013 года участвовал и в основном турнире чемпионата Европы, впрочем, отыграв всего 16 минут и забросив два очка в двух матчах.

Тайс раскрылся в составе «Маккаби» по ходу Евролиги 2013/2014, став самым ценным игроком Евролиги в апреле 2014 года, а в дальнейшем — её победителем. В сезоне 2013/14 годов Тайс также выиграл с «Маккаби» чемпионат и Кубок Израиля. Летом после победного сезона Тайс отказался участвовать в играх сборной Израиля в отборочном турнире чемпионата Европы и был наказан дисквалификацией на три игры национального чемпионата. В сезоне 2014/2015, после того как тель-авивскую команду покинул тренер Дэвид Блатт, чья схема игры была наиболее удобной для Тайса, показатели американца упали.

В 2015—2017 годах провёл два сезона в Турции, вначале в «Анадолу Эфес», где не входил в основу и набирал за матч в среднем 5,9 очка, 3 подбора и 1 блокшот, а затем в «Галатасарае». В 2017 году после двухлетнего перерыва вернулся в «Маккаби».

В Тель-Авиве стал самым ценным игроком финального этапа чемпионата Израиля в сезоне 2017/2018, а в январе 2019 года — самым полезным игроком месяца в Евролиге. В июле 2019 года перешёл в «УНИКС» (Казань), где заключил контракт на один год с опцией продления. В течение сезона с УНИКСом набирал по 10 очков и 6 подборов за матч, но на следующий год контракт американца продлён не был. В результате он начал новые переговоры с «Галатасараем». Войдя в состав турецкой команды, приносил ей в матчах Лиги чемпионов в среднем по 8,3 очка, 4 подбора и 1,7 результативной передачи за игру, но уже в начале января 2021 года перешёл в «Реал Мадрид». В испанской команде сыграл 20 матчей, проводя на площадке в среднем 11 минут за игру и принося ей за это время 3 очка и 2,5 подбора. По окончании сезона «Реал» расстался с Тайсом.

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФИБА Европа
 Профиль на сайте Евролиги
 Алекс Тайс на сайте «Сафсаль»

Баскетболисты США
Баскетболисты Израиля
Игроки «Флорида Гейторс» (баскетбол)
Игроки БК «Маккаби» Ашдод
Игроки БК «Канту»
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки БК «Галатасарай»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки БК «Каршияка»
Игроки БК АСВЕЛ
Игроки сборной Израиля по баскетболу